Енди Родик је освојио турнир. У финалу је победио Томаша Бердиха резултатом 7:5, 6:4.

Носиоци 

  Роџер Федерер (четврто коло)
  Новак Ђоковић (друго коло)
  Енди Мари (друго коло)
  Рафаел Надал  (полуфинале)
  Робин Седерлинг  (полуфинале)
  Енди Родик (победник)
  Марин Чилић (четврто коло)
  Жо-Вилфрид Цонга (четвртфинале)
  Фернандо Гонзалез (четврто коло)
  Фернандо Вердаско (четвртфинале)
  Иван Љубичић (друго коло)
  Хуан Карлос Фереро (четврто коло)
  Михаил Јужни (четвртфинале)
  Гаел Монфис (одустао пре почетка турнира)
  Давид Ферер (четврто коло)
  Томаш Бердих (финалиста)
  Џон Изнер (треће коло)

<li> Томи Робредо (треће коло)
<li> Станислас Вавринка (треће коло)
<li> Жил Симон (друго коло)
<li> Сем Квери (друго коло)
<li> Хуан Монако (треће коло)
<li> Јирген Мелцер (треће коло)
<li> Иво Карловић (треће коло)
<li> Маркос Багдатис (треће коло)
<li> Алберт Монтањес (друго коло)
<li> Томаз Белучи (четврто коло)
<li> Филип Колшрајбер (треће коло)
<li> Фелисијано Лопез (треће коло)
<li> Виктор Троицки (друго коло)
<li> Јанко Типсаревић (друго коло)
<li> Жилијен Бенето (друго коло)
<li> Николас Алмагро (четвртфинале)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације
 

 
Отворено првенство Мајамија – мушкарци појединачно
Отворено првенство Мајамија 2010.